Amerikanska mästerskapet i bandy 2005/2006 vanns av Minneapolis Bandolier.

Gruppspel

Senast uppdaterad: 8 oktober 2013 kl 10:00 (CEST)
Källa:

Slutspel 
Kvartsfinal
 Minnesota Blades - Baltica 11 0-2	
 Amur Tigers - Sirius Minnesota BK 6-1	

Semifinal
 Minneapolis Bandolier - Baltica 11 3-1	
 OBS Bandy Club - Amur Tigers 2-4	

Final
 Minneapolis Bandolier - Amur Tigers 2-0

<small>Senast uppdaterad: 8 oktober 2013 kl 10:00 (CEST)
Källa: [https://web.archive.org/web/20150610215354/http://www.bandysidan.nu/ibdb/cup.php?SlutspelsarID=50&sprak=sve&land=3%5D%3C%2Fsmall>

Bandy i USA
Bandysäsongen 2005/2006
2006 i USA
2005 i USA